Geilo () ist ein Wintersportort in Norwegen. Er befindet sich in direkter Nachbarschaft des westlich gelegenen  Nationalparks Hardangervidda. Er liegt auf etwa 800 Metern Höhe und ist circa 250 km von der Hauptstadt Oslo entfernt. Der Ort gehört zur Kommune Hol und hatte im Jahr 2019 2509 Einwohner.

Klima 
Geilo liegt mit über 800 Metern über dem Meeresspiegel bereits in der subarktischen Klimazone, da lediglich zwei Monate eine Durchschnittstemperatur von über 10 °C aufweisen und der kälteste Monat unterhalb von −3 °C liegt (Effektive Klimaklassifikation: Dfc).

Geschichte 
Nach der Eröffnung der Bergenbahn von Oslo nach Bergen 1909 kamen die ersten Urlauber mit dem neuen Verkehrsmittel in den Ort. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich in Geilo ab 1940 ein deutsches Lebensborn-Heim.

Infrastruktur 
Geilo hat einen Bahnhof an der Bergenbahn. Geilo liegt ungefähr in der Mitte zwischen Oslo und Bergen.

Wirtschaft 
Die Schmiedekunst hat in Geilo lange Tradition. Die heutige Industrie hat mit lokaler Landwirtschaft und Schmieden angefangen. Heute werden Messer, Äxte und Werkzeug von Geilo überall in die Welt ausgeführt.

Tourismus und Sport

Im Winter 
Der Ort verfügt über ein 220 km langes Loipennetz sowie 18 Liftanlagen. Die Pistenlänge beträgt insgesamt 25, die längste Abfahrt 2 km. Das Skigebiet befindet sich in Höhen von 900 bis 1175 Metern (maximale Höhendifferenz: 275 Meter). Es gilt als absolut schneesicher in den Monaten Dezember bis April. 1980 fanden die Winter-Paralympics in Geilo statt.

In der ersten Vollmondnacht des Jahres findet das von Terje Isungset ins Leben gerufene Eismusikfestival Geilo statt.

Im Sommer 
Im Sommer ist Geilo besonders bei Wanderern, Anglern und Mountainbikern beliebt. Der Rallarweg entlang der Hardangervidda wurde als Baustellenstraße für die Bergenbahn angelegt und wird nun als Radweg genutzt.

Persönlichkeiten 
 Anne Brusletto (* 1951), Skirennläuferin
 Terje Isungset (* 1964), Jazzperkussionist
 Daniel Kvammen (* 1988), Sänger
 Øystein Bråten (* 1995), Freestyle-Skier
 Tiril Sjåstad Christiansen (* 1995), Freestyle-Skierin

Weblinks 

 Website von Geilo (nor.)
 Fremdenverkehrsamt Norwegen

Ort in Viken
Hol (Norwegen)